Uplifter — девятый студийный альбом американской группы альтернативного рока 311. Записан в зимой - весной 2009 года на калифорнийской студии The Hive. Релиз состоялся 2 июня 2009 года. Альбом включает в себя CD-издание с 14 треками и DVD-диск с документальным фильмом The Road to 311 Day и концертными записями, сделанными 11 марта 2008 года. В первую неделю было продано более 60 000 копий альбома.

Список композиций

Диск 1 (CD)

Диск 2 (DVD)

Синглы

Чарты

Участники записи 
311
 Ник Гексум — вокал, ритм-гитара
 Дуглас «S.A.» Мартинес — вокал, тёрнтейбл
 Тим Махоуни — соло-гитара
 Аарон «P-Nut» Уиллс — бас-гитара
 Чед Секстон — ударные, перкуссия

Примечания 

Альбомы 311
Альбомы альтернативного рока
Альбомы Volcano Entertainment